

Тайожний — селище міського типу, Совєтський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Тайожний — селище, Лісний міський округ, Свердловська область
 Тайожний — селище, Тайгинський міський округ, Кемеровська область
 Тайожний — залізничний роз'їзд Якутської залізниці